Оппенгейм, Джеймс (писатель) (1882—1932) — американский поэт, новеллист и редактор.
 Бони Джеймс (настоящее имя Джеймс Оппенгейм; р. 1961) — американский композитор и саксофонист, музыкальный продюсер и «проводник» в мире музыки так называемого «городского джаза».